cultuuruitingen rond het avonturengenre:
Avonturenroman
Avonturenstrip
Avonturenfilm
Avontuur (rollenspel), verhalen voor rollenspellen

Overig:
Avontuur (tijdschrift), een tijdschrift rond Paul van Ostaijen
Avontuur (West-Kaap), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap

Zie ook
Adventure (doorverwijspagina)